Metastoma pasonis är en snäckart som beskrevs av Dall 1895. Metastoma pasonis ingår i släktet Metastoma och familjen Urocoptidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
pasonis